Belém (portugiesisch für ‚Betlehem‘) steht für:

Orte in Brasilien:
 Belém (Alagoas), Gemeinde
 Belém (Pará), Landeshauptstadt des Bundesstaates Pará
 Belém (Paraíba), Stadt im Bundesstaat Paraíba
 Belém de Maria, Gemeinde
 Belém de São Francisco, Gemeinde
 Belém do Brejo do Cruz, Gemeinde
 Belém do Piauí, Gemeinde

Orte in Portugal:
 Belém (Lissabon), Stadtteil von Lissabon

Orte in Osttimor:
 Belém (Biqueli), Dorf auf der Insel Atauro im Suco Biqueli

Sonstiges:
 Belem (Schiff), ein französischer Windjammer

Belem ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Belem (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Hamed Belém (* 1999), burkinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Belén (spanisch)
 Bellem